Кубок Бельгії з футболу 2014–2015 () — 60-й розіграш кубкового футбольного турніру в Бельгії. Володарем Кубку водинадцяте став Брюгге.

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 вересня 2014

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 грудня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 грудня 2014

|}

Чвертьфінали 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|17 грудня 2014/20-21 січня 2015

|}

Півфінали 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|3/11 лютого 2015

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|4/12 лютого 2015

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Бельгії на soccerway 

2014–2015
Бельгія
Бельгія
2014 у бельгійському спорті
2015 у бельгійському спорті